Hochschloß oder Hochschloss steht für
 Hochschloß, deutscher Name (1940–1944) für Ennery (Moselle), Frankreich
 Hochschloß, Ort in der Gemeinde Pähl, Bayern
 Hochschloss Pähl, schlossartige Villa in der Gemeinde Pähl, Bayern
Siehe auch:
 Hohes Schloss